Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Namysłowska-Wilczyńska – polska geolożka
 Monika Namysłowska – polska prawniczka